Andreas Gercken er navnet på flere personer:

 Andreas Gercken den ældre (død 1717) – dansk hofstenhugger
 Andreas Gercken den yngre (1710-1754) – dansk billedhugger, søn af den foregående